Такмичње у боксу на Олимпијским играма одржано је од 28. јула до 12. августа у Изложбеном центру Ексел у Лондону. Мушкарци су се борили у десет категорија, а жене у три категорије. Ово су прве Олимпијске игре на којима се жене такмиче у боксу.

Распоред такмичења

Резултати

Мушкарци

Жене

Биланс медаља

Спољашње везе 

 Олимпијске игре 2012. на сајту међународне аматерскеа боксерске федерације 

Спортови на Летњим олимпијским играма 2012.
Бокс на Летњим олимпијским играма
Бокс на Летњим олимпијским играма 2012.
Бокс